Рога́лик:

 Рогалик — кулинарное изделие из теста в форме рогов, откуда и получил своё название.
 Рогалик — слобода в Миллеровском районе Ростовской области.
 Рогалик — река в Ростовской области России, правый приток реки Полной (бассейн Дона).
 Рогалик — сленговое название Roguelike, поджанра компьютерных ролевых игр.
 Рогалик — персонаж книги «Незнайка на Луне».